Squirrel ( für Hörnchen) steht für:
 Squirrel (Programmiersprache)
 SQuirreL SQL Client, Datenbank-Software

Siehe auch:
 SquirrelMail, Mail-Software